Das Golfturnier der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde zwischen dem 11. und 14. August 2016 im Campo Olímpico de Golfe ausgetragen. Insgesamt nahmen 60 Athleten aus 34 Nationen teil.

Erstmals seit 112 Jahren wurde wieder um olympische Medaillen im Golf gespielt. Zuletzt war die Sportart Teil der Spiele 1904 in St. Louis. Erster Olympiasieger nach dieser langen Zeit wurde der Brite Justin Rose, vor Henrik Stenson und Matt Kuchar. Ermittelt wurde der Sieger über vier Runden à 18 Loch auf dem Par-71-Platz. Die Teilnehmer wurden anhand der Golfweltrangliste bestimmt, allerdings sagten die besten vier Spieler (Jason Day, Dustin Johnson, Jordan Spieth und Rory McIlroy) ab, teils offiziell wegen des Zika-Virus, teils weil sie das Turnier für „belanglos“ hielten (so McIlroy).

Die Ergebnisse des Turniers flossen in die offizielle Weltrangliste ein. Der Sieger erhielt 46 Weltranglistenpunkte und damit in etwa so viel wie bei einem durchschnittlichen Turnier auf der PGA Tour und wie bei einem besseren Turnier auf der PGA European Tour.

Endergebnis

Weblinks 

 Einzel Männer

Einzelnachweise 

Golf-Einzel